Kadavu (eiland), een eiland van Fiji
Kadavu (provincie), een provincie van Fiji